Иоганн Баптист Руэл (, также Johann Baptist de Ruel и Johann Baptist de Rull;  — ) — фламандский художник, родившийся в Антверпене. Он был представлен ко двору архиепископа Майнца в качестве певца. При дворе Руэл учился живописи у Яна Томаса (Jan Thomas van Ieperen). Затем художник поселился в Вюрцбурге, где занимался алтарной живописью и писал портреты. 

Художник умер в 1685 году (по другим сведениям, в 1715 году).

Наследие 
Одна из картин художника хранится в Старой пинакотеке в Мюнхенe.

Библиография

Примечания 

Умершие в 1685 году
Художники Фландрии
Родившиеся в Антверпене
Фламандские живописцы барокко